Partit Conservador Gal·lès (Plaid Geidwadol Cymru), secció gal·lesa del Partit Conservador del Regne Unit.
 Partit Conservador (Regne Unit), partit del Regne Unit.
 Partit Conservador Escocès (Scottish Conservative & Unionist Party) secció escocesa del Partit Conservador Britànic.
 Partit Conservador de Noruega (Høyre), partit polític conservador noruec fundat el 1884 per Emil Stang.
 Partit Republicà Conservador (PRC), partit polític creat a Espanya el 1932 per Miguel Maura.
 Partit Liberal Conservador, un dels dos partits del sistema turnista propi de la Restauració espanyola de 1874.
 Partit Conservador (Romania) (Partidul Conservator, PC), partit polític de Romania.
 Partit Conservador del Canadà (Conservative Party of Canada, Parti conservateur du Canada), partit polític canadenc.
 Partit Conservador Popular Alemany (KVP, Konservative Volkspartei), partit polític alemany.
 Partit Popular Conservador (Det Konservative Folkeparti), partit polític de Dinamarca.
 Partit Conservador de Geòrgia (Sak’art’velos Konservatiuli Partia, SKP) partit polític de Geòrgia.
 Partit Conservador de Nova Zelanda (Conservative Party of New Zealand), partit polític neozelandès.
 Partit Conservador (Andorra).